Кизи́л () — род растений семейства Кизиловые.
 Кизил — комплекс вырубленных в скалах буддийских пещер, расположенных вблизи городка Кизил.

Реки 
 Кизил — река в России (Челябинская область), правый приток реки Уфа.
 Большой Кизил — река в России (Челябинская область, Республика Башкортостан), правый приток реки Урал.
 Малый Кизил — река в России (Челябинская область, Республика Башкортостан), правый приток реки Урал.

Города 
 Кизил (Китай) — город в Китае в 75 км от Кучи

См. также 
 Кызыл